Флоранте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 11 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 429 осіб у працездатному віці (15-64 років) 279 були активні, 150 — неактивні (показник активності 65,0%, у 1999 році було 66,9%). З 279 активних працювало 266 осіб (134 чоловіки та 132 жінки), безробітних було 13 (8 чоловіків та 5 жінок). Серед 150 неактивних 32 особи були учнями чи студентами, 40 — пенсіонерами, 78 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 248 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 621,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Флорантен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн